FIDE Grand Swiss Tournament 2021 – turniej szachowy, organizowany przez Międzynarodową Federację Szachową, rozegrany w dniach od 25 października do 8 listopada 2021 w łotewskim mieście Ryga. Zwycięzcą Grand Swiss Tournament został francuski arcymistrz Alireza Firuzdża, a drugie miejsce zajął amerykański arcymistrz Fabiano Caruana.

Zwycięzca i zdobywca drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej FIDE Grand Swiss Tournament zakwalifikowali się do Turnieju pretendentów 2022. A szachiści którzy zajęli miejsce od 3 do 8, zakwalifikowali się do FIDE Grand Prix 2022, dając im kolejną szansę na zakwalifikowanie się do Turnieju pretendentów.

Format rozgrywek 
FIDE Grand Swiss Tournament 2021 rozgrywany był systemem szwajcarskim na dystansie 11 partii.

Turniej rozgrywany był w tempie 100 minut dla zawodnika na wykonanie pierwszych 40 posunięć w partii, następnie z dodatkowymi 50 minutami na kolejne 20 ruchów, a później jeszcze z dalszymi 15 minutami na dokończenie partii. Dodatkowo zawodnicy od 1. ruchu otrzymywali po 30 sekund za każdy ruch.

Tiebraki 
W przypadku kiedy zawodnicy zakończyli turniej z tą samą liczbą punktów, ich pozycja była ustala przez następujące tiebreaki:

 System Buchholza zredukowany 1 — w sumie punktów pomija się przeciwnika, który zdobył najmniejszą liczbę punktów;
 Full Buchholz — w tym systemie sumuje się wszystkie punkty zdobyte przez przeciwników;
 Wynik Sonneborna-Bergera — suma punktów przeciwników pokonanych przez gracza i połowa puktów graczy, z którymi zremisował;
 Mecze bezpośrednie;
 Losowanie.

Zawodnicy 
Do FIDE Grand Swiss Tournament 2021 zaproszono 114 zawodników:

 100 osób kwalifikujących się według rankingu: 100 najlepszych według średniej z dwunastu list rankingowych od 1 lipca 2020 do 1 czerwca 2021;
 1 miejsce dla Mistrzyni świata kobiet, Ju Wenjun;
 4 miejsca, po jednym nominowanym przez każdego z czterech prezydentów kontynentalnych FIDE;
 4 nominacje prezydenta FIDE;
 5 nominacji organizatora, w tym 2 nominacje lokalne i 1 kwalifikator online.

Ostatecznie w turnieju wystartowało 108 zawodników.

Klasyfikacja turnieju

Przypisy 

2021 w sporcie
2021 na Łotwie
Sport w Rydze
2021